Die 1. Liga 1973/74 war die 40. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 25. August 1973 und endete am 7. August 1974.

Sie wurde zwischen dem 27. Spieltag (12. Mai) und dem 28. Spieltag (31. Juli) wegen der WM 1974 unterbrochen.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1973/74 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1973
Fußballsaison 1973/74